Елагин, Григорий:
 Елагин, Григорий Лукьянович (1894—1917) — русский солдат, борец за установление Советской власти.
 Елагин, Григорий Миронович (1717—1773) — российский офицер, полковник, комендант Татищевой крепости, убит при штурме крепости пугачёвцами.